Заводськи́й прову́лок — назва провулків у різних населених пунктах України.

Заводський провулок — провулок у місті Дрогобич.
 Заводський провулок — провулок у місті Києві, в Дарницькому районі.
 Заводський провулок — провулок у місті Кропивницькому.
 Заводський провулок — провулок у місті Сімферополі.
 Заводський провулок — провулок у місті Сумах.
 Заводський провулок — провулок у місті Харкові.
 Заводський провулок — провулок у місті Хмельницькому.
 Заводський провулок — провулок у місті Черкасах.

 Заводський провулок — зниклий провулок у Києві, в Подільському районі.

Див. Також 
 Заводський тупик

Провулки